The Other Side of the Mirror est une expression anglaise signifiant De l'autre côté du miroir.

 The Other Side of the Mirror est un album de Stevie Nicks sorti en 1989 ;
 The Other Side of the Mirror est un manhua de Jo Chen publié en 1998 ;
 Dark Desires: The Other Side of the Mirror est le titre original du téléfilm français Désirs noirs : Plaisir partagé, réalisé par Neal Sundstrom en 1997 ;
 The Other Side of the Mirror: Bob Dylan at the Newport Folk Festival est un documentaire britannique réalisé par Murray Lerner en 2007.

Voir aussi